Rothko Chapel steht für:

 Rothko Chapel, ein Gebäude in Houston (Texas, USA)
 Rothko Chapel (Komposition), eine Komposition von Morton Feldman